1908/09 was het 21ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Newcastle United werd landskampioen.

Dit jaar kwam er een nieuwe beker bij, de Charity Shield tussen de kampioenen van de profliga en de amateurliga.

Prijzen

First Division

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1908/09